Унюк:

 Унюк (хребет) — хребет в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Унюк (древнее поселение) — древнее поселение в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Унюк (село) — затопленное село в Краснотуранском районе Красноярского края.